Die Abkürzung i386 steht für:
 Intel 80386, Prozessor
 IA-32, die ursprüngliche 32-Bit-Prozessorarchitektur; für die 64-Bit-Erweiterung x64 wird die Bezeichnung „i386“ nicht verwendet

I386